WGL steht für:
 Windows Graphics Library, Programmierschnittstelle zwischen OpenGL und Microsoft Windows
 Wissenschaftliche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, 1912 gegründet, siehe Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt – Lilienthal-Oberth e. V. (DGLR)
 Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, siehe Leibniz-Gemeinschaft

WGL4 steht für: 
 Windows Glyph List 4, ein von Microsoft definierter Zeichensatz, enthält 652 Zeichen 

WGL